Алроса может означать:
 «АЛРОСА» — российская горнорудная компания.
 «Алроса» — российская авиакомпания, осуществляющая перевозки в Якутии.
 «Алроса» — именное наименование российской подводной лодки Б-871.

См. также 
 «Алроса-Авиа» — бывшая российская авиакомпания, осуществлявшая чартерные перевозки из московского аэропорта «Внуково».
 «Алмаз-АЛРОСА» — российский мини-футбольный клуб из Мирного.